Kamogata bezeichnet:
 eine Stadt in der Präfektur Okayama: Kamogata (Okayama) (heute: Asakuchi)
 ein Lehen mit Sitz in dieser: Kamogata (Han)
 einen Asteroiden: (9293) Kamogata